Мануэ́ль де Фалья (, полное имя Manuel María de los Dolores Falla y Matheu; ) — испанский композитор, музыкальный критик.

Биография 

Первые уроки музыки получил у матери-пианистки, уроженки Каталонии (отец был родом из Валенсии). В 14 лет начал сочинять произведения для камерно-инструментального ансамбля. Увлекался литературой, в 15 лет стал основателем двух литературных журналов.

В 1893 году, услышав на концерте в Кадисе музыку Грига, решил стать композитором. В период с 1897 по 1904 года написал пьесы для фортепиано и 5 сарсуэл. С 1889 по 1895 года обучался игре на фортепиано у Хосе Траго в Мадриде. В 1896 году написал первые пьесы в том числе для камерно-инструментального ансамбля. В 1896 году поступил в Мадридскую консерваторию, где изучал также гармонию и контрапункт. Его основным учителем был Фелипе Педрель (1902—1904), один из главных деятелей испанского культурного возрождения — ренасимьенто, который привил ему любовь к музыкальному фольклору (фламенко). В результате появилось первое значительное произведение — опера «Короткая жизнь» (1905).

В 1907—1914 годах Фалья проживал в Париже, познакомился с Дебюсси, Равелем, Полем Дюка, Альбенисом, Пикассо. Испытал воздействие музыкального импрессионизма.

В 1919 году переехал из Мадрида в Гранаду, сблизился с Лоркой и его друзьями. В 1922 году в Гранаде совместно с Лоркой организовал фестиваль «Cante hondo» (), имевший большой общественный и культурный резонанс. В 1926 году его имя было присвоено театру в его родном городе. После поражения Республики с 1939 года проживал в Аргентине, где и скончался.

В 1947 году его прах был перевезен в Кадис и захоронен в крипте собора Святого Креста.

Наиболее известные сочинения 

Фалье принадлежат оркестровые, камерные и инструментальные сочинения, песни и романсы, в том числе — на стихи Гонгоры, Готье, Беккера, Лорки.

Оперы
 La Vida breve / Жизнь коротка (букв. «Короткая жизнь»; 1905; 2-я ред. 1913)
 El Retablo de Maese Pedro / Балаганчик мастера Педро (по главе из «Дон Кихота» М. де Сервантеса; 1923)

Балеты
 El Corregidor y la molinera / Коррехидор и мельничиха (с пением; 1917; 2-я ред. под назв. «Треуголка»)
 El Amor brujo / Любовь-волшебница (балет с пением, (1915)
 El Sombrero de tres picos / Треуголка (1919)

Прочее
 Cuatro piezas españolas / Четыре испанские пьесы (1906—1909, посвящены Исааку Альбенису)
 Noches en los jardines de España / Ночи в садах Испании, сюита для фортепиано с оркестром (1909—1916)
 Siete canciones populares españolas / Семь испанских народных песен (1914)
 Концерт для клавесина с инструментальным ансамблем (1923—1926, посвящён Ванде Ландовской)
 Psyché/ Психея, для голоса, флейты, арфы и струнного трио (1924)
 La Atlantida/Атлантида, оратория для солистов, хора и оркестра по поэме каталонского поэта Жасинта Вердагера (начата в 1927, не завершена; ред. Эрнесто Альфтера, 1961)

Литература 
 James B. Manuel de Falla and the Spanish Musical Renaissance. London: Gollancz, 1979
 Hess C.A. Manuel De Falla and Modernism in Spain. Chicago: University of Chicago Press, 2001
 Manuel de Falla: imágenes de su tiempo. Granada : Archivo Manuel de Falla, 2001.
 Universo Manuel de Falla: Exposición permanente. Granada: Archivo Manuel De Falla, 2002
 Harper N.L. Manuel de Falla: his life and music. Lanham: Scarecrow Press, 2005
 Hess C.A. Sacred passions: the life and music of Manuel de Falla. Oxford ; New York: Oxford UP, 2005.
 [Письма Ф.Гарсиа Лорки Мануэлю де Фалье]// Гарсиа Лорка Ф.Самая печальная радость… Художественная публицистика. М.: Прогресс, 1987 (по Указателю)

Примечания

Ссылки 

 Сайт Общества Мануэля де Фальи

Композиторы XIX века
Композиторы XX века
Композиторы по алфавиту
Академические музыканты Испании
Композиторы Испании
Оперные композиторы Испании
Балетные композиторы Испании XX века
Музыковеды Испании
Музыканты в жанре фламенко
Выпускники Мадридской консерватории
Музыканты по алфавиту
Иммигрировавшие в Аргентину из Испании